Лунатик может означать:
 Лунатик, или сомнамбула, — человек, больной сомнамбулизмом (лунатизмом).
 Селенит — житель Луны в фантастике.

См. также 
 Лунатизм (значения)
 Lunatica